El nombre de Rodrigo Martínez puede designar a los siguientes individuos:

 Rodrigo Martínez (m. 1138). Noble leonés.
 Rodrigo Martínez Morilla (nacido en 1943). Futbolista español retirado en 1971.